— японский футбольный клуб из посёлка Кусацу, в настоящий момент выступает во втором дивизионе Джей-лиги, втором по силе дивизионе страны.

Клуб был основан в 1995 году под именем «Лиэйзон Кусацу» (Liaison Kusatsu). Игроками клуба были учащиеся футбольной академии «Хигаси Нихон», в 1999 году академия закрылась, но игроки решили остаться в Кусацу и сохранить клуб. В 2002 году клуб был переименован, в результате чего получил своё нынешнее название. В 2005 году клуб вошёл в профессиональную футбольную Джей-лигу и по сей день играет в её втором дивизионе, преимущественно занимая места в середине турнирной таблицы. Лучшим результатом клуба во втором дивизионе Джей-лиги является 9-е место в 2008 году. Домашние матчи команда проводит на стадионе Сикисима, вмещающем 10 500 зрителей и располагающемся в городе Маэбаси.

Известные игроки 

  Лян Гю Са
  Чхве Сон Ён
  Нобуюки Кодзима
  Кадзуюки Тода

Известные тренеры 
  Тадахиро Акиба
  Тору Сано
  Хироси Соэдзима
  Сатоси Тэдзука

Ссылки 
 Официальный сайт  

Футбольные клубы Японии